Значения слов Коком, КоКом и КОКОМ: 

 Коком — Династия в цивилизации майя — см. Хунак Кеель.
 КоКом, КОКОМ — Сокращение от Координационный комитет по экспортному контролю.

См. также 
 Кокомо